Uki Goñi  – autore del libro "Operazione Odessa"

Codici 
 UKI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ukiah (California), Stati Uniti d'America

Geografia 
 Uki  – città del Giappone